Drexelius ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Drexelius (1939–2015), deutsche Verwaltungsjurist und Politiker (CDU)
 Matthias Drexelius (* 1966), Bürgermeister von Usingen
 Wilhelm Drexelius (1906–1974), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)